Шарівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Шарівська волость — Проскурівського повіту Подільської губернії;
 Шарівська волость — Старобільського повіту Харківської губернії.